Фремонт — округ (графство) у штаті Айдахо, США.
 Фремонт — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Фремонт — округ (графство) у штаті Вайомінг, США.
 Фремонт — округ (графство) у штаті Колорадо, США.